Толстик:
 Толстик — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Толстик — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Толстик — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Толстик — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Толстик — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Толстик (гора) — гора в Свердловской области.
 Толстик (мыс) — мыс на Терском берегу Белого моря.